Skellefteå kan syfta på:

Skellefteå – tätort i Sverige
Skellefteå kommun – kommun i Sverige
Skellefteå stad – en stad 1845, en kommun 1881–1971, i Västerbottens län
 Skellefteå Sankt Olovs församling – en församling i Skellefte kontrakt 1913–
 Sankt Olovs kyrka, Skellefteå – en kyrkobyggnad i Skellefteå
 Skellefteå Sankt Olovs distrikt – ett distrikt i Skellefteå kommun och Västerbottens län
 Skellefteå Sankt Örjans församling – en församling i Skellefte kontrakt i Luleå stift 1961–
 Skellefteå Sankt Örjans distrikt – ett distrikt i Skellefteå kommun och Västerbottens län
 Skellefteå socken – en socken i Västerbotten
 Skellefteå landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1967
 Skellefteå landsförsamling – en församling i Skellefte kontrakt i Luleå stift
 Skellefteå landsförsamlings kyrka – en kyrkobyggnad i Skellefteå
 Skellefteå landsdistrikt – ett distrikt i Skellefteå kommun och Västerbottens län 2016–
Skellefteå AIK – ishockeyklubb i Sverige
Skellefteå Airport – flygplats i Sverige
Skellefteå (musikalbum) – av Wannadies
Skellefte älv – vattendrag i Sverige